Upogebia — рід ракоподібних родини Upogebiidae, містить такі види:
 Upogebia acanthops Williams, 1986
 Upogebia acanthura (Coêlho, 1973)
 Upogebia acarinicauda Sakai, 2006
 Upogebia aestuari Williams, 1993
 Upogebia affinis (Say, 1818)
 Upogebia africana (Ortmann, 1894)
 Upogebia allobranchus Ngoc-Ho, 1991
 Upogebia allspachi Sakai, 2006
 Upogebia amboinensis (De Man, 1888)
 Upogebia anacanthus Ngoc-Ho, 1994
 Upogebia ancylodactyla De Man, 1905
 Upogebia annae Thistle, 1973
 Upogebia aquilina Williams, 1993
 Upogebia aristata Le Loeuff & Intes, 1974
 Upogebia assisi Barnard, 1947
 Upogebia australiensis De Man, 1927
 Upogebia australis Thatje & Gerdes, 2000
 Upogebia baldwini Williams, 1997
 Upogebia balmaorum Ngoc-Ho, 1990
 Upogebia balssi De Man, 1927
 Upogebia barbata (Strahl, 1862)
 Upogebia baweana Tirmizi & Kazmi, 1979
 Upogebia borradailei Sakai, 1982
 Upogebia bowerbankii (Miers, 1884)
 Upogebia brasiliensis Holthuis, 1956
 Upogebia brucei Sakai, 1975
 Upogebia burkenroadi Williams, 1986
 Upogebia capensis (Krauss, 1843)
 Upogebia careospina Williams, 1993
 Upogebia cargadensis Borradaile, 1910
 Upogebia carinicauda (Stimpson, 1860)
 Upogebia casis Williams, 1993
 Upogebia corallifora Williams & Scott, 1989
 Upogebia cortesi Williams & Vargas, 2000
 Upogebia crosnieri Le Loeuff & Intes, 1974
 Upogebia darwinii (Miers, 1884)
 Upogebia dawsoni Williams, 1986
 Upogebia deltaura (Leach, 1815)
 Upogebia demani de Saint Laurent & Le Loeuff, 1979
 Upogebia digitina (Sakai, 1975)
 Upogebia dromana Poore & Griffin, 1979
 Upogebia felderi Williams, 1993
 Upogebia fijiensis Sakai, 1982
 Upogebia furcata (Aurivillius, 1898)
 Upogebia galapagensis Williams, 1986
 Upogebia hexaceras (Ortmann, 1894)
 Upogebia hirtifrons (White, 1847)
 Upogebia holthuisi Sakai, 1982
 Upogebia imperfecta Sakai, 1982
 Upogebia inomissa Williams, 1993
 Upogebia intermedia (De Man, 1888)
 Upogebia iriomotensis Sakai & Hirano, 2006
 Upogebia issaeffi (Balss, 1913)
 Upogebia jamaicensis Thistle, 1973
 Upogebia jonesi Williams, 1986
 Upogebia kempi Shenoy, 1967
 Upogebia kuekenthali Sakai, 1982
 Upogebia laemanu Ngoc-Ho, 1990
 Upogebia lenzrichtersi Sakai, 1982
 Upogebia lepta Williams, 1986
 Upogebia lincolni Ngoc-Ho, 1977
 Upogebia litoralis Petanga, 1792
 Upogebia longicauda Sakai, 1975
 Upogebia longipollex (Streets, 1871)
 Upogebia maccraryae Williams, 1986
 Upogebia macginitieorum Williams, 1986
 Upogebia major (De Haan, 1841)
 Upogebia marina Coêlho, 1973
 Upogebia mediterranea Noël, 1992
 Upogebia miyakei Sakai, 1967
 Upogebia molipollex Williams, 1993
 Upogebia mortenseni Sakai, 2006
 Upogebia neglecta De Man, 1927
 Upogebia nitida (A. Milne-Edwards, 1868)
 Upogebia noronhensis Fausto-Filho, 1969
 Upogebia octoceras (Nobili, 1904)
 Upogebia omissa Gomes Corrêa, 1968
 Upogebia omissago Williams, 1993
 Upogebia onychion Williams, 1986
 Upogebia osidiris Nobili, 1904
 Upogebia ovalis Ngoc-Ho, 1991
 Upogebia paraffinis Williams, 1993
 Upogebia pillsburyi Williams, 1993
 Upogebia poensis de Saint Laurent & Ngoc-Ho, 1979
 Upogebia pseudochelata Tattersall, 1921
 Upogebia pugettensis (Dana, 1852)
 Upogebia pugnax De Man, 1905
 Upogebia pusilla (Petagna, 1792)
 Upogebia quddusiae Tirmizi & Ghani, 1978
 Upogebia ramphula Williams, 1986
 Upogebia rhadames Nobili, 1904
 Upogebia rostrospinosa Bott, 1955
 Upogebia saigusai Sakai & Hirano, 2006
 Upogebia saintlaurentae Ngoc-Ho, 2008
 Upogebia sakaii Ngoc-Ho, 1994
 Upogebia savignyi (Strahl, 1862)
 Upogebia schmitti Williams, 1986
 Upogebia senegalensis Ngoc-Ho, 2001
 Upogebia seychellensis Sakai, 1982
 Upogebia shenchiajuii Yu, 1931
 Upogebia snelliusi Ngoc-Ho, 1989
 Upogebia spinidactylus Sakai & Hirano, 2006
 Upogebia spinigera (Smith, 1871)
 Upogebia spinimanus Ngoc-Ho, 1994
 Upogebia spinistipula Williams & Heard, 1991
 Upogebia spongium Sakai, 1975
 Upogebia srilankaensis Sakai, 2006
 Upogebia stellata (Montagu, 1808)
 Upogebia stenorhynchus Ngoc-Ho, 1991
 Upogebia tenuipollex Williams, 1986
 Upogebia thistlei Williams, 1986
 Upogebia tipica (Nardo, 1869)
 Upogebia toralae Williams & Hernández-Aguilera, 1998
 Upogebia tractabilis Hale, 1941
 Upogebia vargasae Williams, 1997
 Upogebia vasquezi Ngoc-Ho, 1989
 Upogebia veleronis Williams, 1986
 Upogebia wuhsienweni Yu, 1931
 Upogebia yokoyai Makarov, 1938

Джерела 

Gebiidea
Upogebia
Роди ракоподібних